Rezerwat przyrody Zwiezło – rezerwat przyrody położony w miejscowości Duszatyn, w gminie Komańcza, w powiecie sanockim, w województwie podkarpackim. Jest zlokalizowany w granicach Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, na gruntach Nadleśnictwa Komańcza (leśnictwa Duszatyn i Prełuki).

 numer według rejestru wojewódzkiego – 7
 powierzchnia – 1,97 ha (akt powołujący podawał 2,20 ha) 
 dokument powołujący – 
 rodzaj rezerwatu – przyrody nieożywionej
 typ rezerwatu – geologiczny i glebowy
 podtyp rezerwatu – form tektonicznych i erozyjnych
 typ ekosystemu – wodny
 podtyp ekosystemu – jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów
 przedmiot ochrony (według aktu powołującego) – dwa górskie jeziora powstałe przez znaczne osuwiska na zboczach góry Chryszczata, jak również las zatopiony przy ich powstaniu

Rezerwat znajduje się na zachodnich stokach Chryszczatej (998 m n.p.m.). Składa się z dwóch osobnych części obejmujących jeziorka osuwiskowe zwane Duszatyńskimi, które powstały w czasie osunięcia zbocza w 1907 roku i leżą na wysokości około 700 m n.p.m. Mniejsze, zwane Dolnym, zajmuje powierzchnię 0,45 ha, większe – Górne – 1,44 ha.

Obszar rezerwatu jest objęty ochroną ścisłą. Planowane jest powiększenie rezerwatu o przylegające tereny leśne, docelowa powierzchnia ma wynieść 481,74 ha.

Przez teren rezerwatu przebiega Główny Szlak Beskidzki:
  Komańcza – Prełuki – Duszatyn – rezerwat przyrody Zwiezło – Chryszczata

Zobacz też 
 Jeziorka Duszatyńskie

Przypisy 

Rezerwat przyrody Zwiezło
Rezerwaty przyrody w województwie podkarpackim
Duszatyn